Eichrodt steht für: 

 Eichrodt (Wutha-Farnroda), einen Ortsteil von Wutha-Farnroda

Eichrodt ist der Familienname folgender Personen:

 August Eichrodt (1800–1856), deutscher Verwaltungsjurist
 Hellmut Eichrodt (1872–1943), deutscher Maler und Grafiker
 Johann Eichrodt (1582–1638), deutscher Jurist
 Johann Andreas Eichrodt (um 1690–1737), deutscher Arzt und Botaniker 
 Ludwig Eichrodt (1827–1892), deutscher Schriftsteller
 Ludwig Friedrich Eichrodt (1798–1844), deutscher Beamter und Politiker
 Otto Eichrodt (1867–1944), deutscher Maler und Grafiker
 Walther Eichrodt (1890–1978), deutscher Theologe